Влад-Цепеш () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Влад-Цепеш () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Влад-Цепеш.
 Влад-Цепеш () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Комана.